L'expression « haricot magique » peut faire référence à :
 Le Haricot magique, court métrage américain ;
 Bugs Bunny et le Haricot magique, court métrage américain ;
 Jack et le Haricot magique, conte britannique ;
  ;
 Mickey et le Haricot magique, film d'animation américain ;
 le senzu, ou haricot magique, objet fictif de Dragon Ball.

Voir aussi